Die ADAC Formel Masters 2009 war die zweite Saison der ADAC Formel Masters. Es wurden acht Rennwochenenden mit je zwei Rennen ausgetragen. Die Saison begann am 12. April in Oschersleben und endete am 18. Oktober ebenfalls in Oschersleben. Daniel Abt gewann den Meistertitel.

Teams und Fahrer

Rennkalender

Wertung

Punktesystem 

Die Punkte wurden in beiden Wertungsläufen des Rennwochenendes gleich verteilt: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1.  Für die Pole-Position bekam der Fahrer zusätzlich drei Punkte.

Fahrerwertung

Teamwertung 

Motorsportsaison 2009